Charles Pepys, homme politique anglais (1781-1851)
 Samuel Pepys, diariste anglais (1633-1703)

Divers 
 Île Pepys
 Main basse sur Pepys Road
 Manuscrit Pepys